FC ŠTK 1914 Šamorín (celým názvem: Futbalový club Šamorínsky telovýchovný klub 1914 Šamorín) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Šamorín v Trnavském kraji. Založen byl v roce 1914 pod názvem Šamorínsky TK. Od sezóny 2016/17 působí ve druhé nejvyšší soutěži. V srpnu 2015 navázal spolupráci s brazilským klubem Fluminense FC.

Své domácí zápasy odehrává na městském stadionu Šamorín s kapacitou 1 950 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1914 – Somorjai TK (Somorjai Testgyakorlók Köre)
 1945 – TJ Slavoj Šamorín (Telovýchovná jednota Slavoj Šamorín)
 TJ ŠTK Šamorín (Telovýchovná jednota Šamorínsky telovýchovný klub Šamorín)
 FC ŠTK 1914 Šamorín (Futbalový club Šamorínsky telovýchovný klub 1914 Šamorín)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1963–1965: I. B trieda  – sk. Jih
 1965–1967: I. A trieda  – sk. Jih
 1967–1970: I. B trieda  – sk. Jih
 1982–1983: I. B trieda  – sk. Jih
 1983–1984: I. trieda  – sk. Jih
 1984–1987: Divize – sk. Západ (Jihovýchod)
 1987–1991: Divize – sk. Západ
 1991–1993: I. A trieda  – sk. Jihovýchod
 1993–1994: 5. liga  – sk. Jihovýchod
 1994–1997: 4. liga 
 1997–1999: 4. liga  – sk. B
 1999–2000: 4. liga  – sk. Trnava
 2000–2001: 3. liga – sk. Západ
 2001–2002: 4. liga  – sk. Jihovýchod
 2010–2012: 3. liga – sk. Západ
 2012–2014: 2. liga
 2014–2015: 2. liga – sk. Západ
 2015–2016: 3. liga – sk. Západ
 2016–2017: 2. liga – sk. Západ
 2017–: 2. liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1914
Šamorín